

Geografia 
 Puget
 Puget-Rostang
 Puget-sur-Argens
 Puget-Théniers
 Puget-Ville

Persone 
 Jade Puget (1973), chitarrista statunitense
 Pierre Puget (1620-1694), pittore francese